Raíz colorá puede referirse a:

 El nombre común de la planta Alkanna tinctoria.
 El nombre común de la planta Echium flavum.